Равтау (, , ) — топоним в Архангельском районе Республики Башкортостан.

 Равтау — упразднённый в 2005 году поселок Азовского сельсовета.
 Равтау — железнодорожный объект
 Равтау — гора.